Testu ist der Familienname folgender Personen:

 Claude-Guillaume Testu, marquis de Balincourt (1680–1770), französischer Militär, Marschall von Frankreich 
 Guillaume Le Testu (um 1510–1573), französischer Kartograf
 Jacques Testu de Belval (1626–1706), französischer Geistlicher, Autor und Mitglied der Académie française 
 Jean Testu de Mauroy (1626–1706), französischer Kleriker

Siehe auch:
 Testud